Casey Donovan – attore pornografico statunitense
 Casey Donovan – cantante australiana